Xuxa só para Baixinhos é o vigésimo terceiro álbum de estúdio e o décimo sétimo em português da cantora e apresentadora brasileira Xuxa, o primeiro "álbum visual" e o primeiro da coleção "Xuxa só para Baixinhos". Foi lançado em 5 de outubro de 2000 pelo selo da Som Livre. Teve o pop e o pop-rock como sonoridade principal e foi produzido pelo produtor Zé Henrique.

Desenvolvimento  
Ao contrário do foco dos álbuns anteriores - feitos para agradar tanto as crianças, quanto os adolescentes - "Só Para Baixinhos" foca em crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos. Essa decisão de uma mudança de público surgiu com o nascimento de Sasha Meneghel. Nesta primeira edição, todas as faixas exceto "Borboleta" são versões de projetos infantis do exterior como Barney e Seus Amigos e The Wiggles feitas pela produtora e compositora Vanessa Alves. A inspiração não só se resumiu às faixas, mas também ao projeto visual, onde a concepção estética é praticamente a mesma dos grupos originais.

A faixa "A Borboleta" foi composta por Renata Arruda, Mariana Richard e Chico Barbosa em homenagem à Bárbara Mattos Azevedo Lopes da Costa, afilhada de Xuxa, que faleceu em 14 de dezembro de 1997, vítima de meningite, aos 4 anos.

Lançamento e recepção 
Xuxa só para Baixinhos, foi lançado em 5 de outubro de 2000, primeiramente na versão "CD + VHS" e em DVD, no começo de 2001. Foi relançado na versão "CD + VHS" em 2002, foi remasterizado e lançado em CD independente em 2008 em versão econômica. As músicas que se destacaram no álbum são "Cinco Patinhos", "Batatinha Bem Quentinha" e "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé". 

O álbum vendeu 500.000 cópias em DVD e CD rendendo dois discos de ouro e platina respectivamente.

Divulgação

Promoção 
Esta primeira edição teve uma das maiores, e possivelmente a melhor, promoções de um álbum da carreira de Xuxa. Antes do seu lançamento oficial em outubro, Xuxa já cantava a faixa "Cinco Patinhos" no Xuxa Park. Além da canção de grande êxito, músicas como "Batatinha Bem Quentinha", "Vamos Dizer Alô" e "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé" eram cantadas por Xuxa nas últimas temporadas do programa. Dois dias após a chegada do produto nas lojas, o álbum recebeu um lançamento na TV, no especial de Dia das Crianças do Xuxa Park, em 07 de outubro de 2000. Outras formas de promoção, produzidas pela Som Livre, também foram feitas, como propagandas impressas nas principais revistas de circulação nacional no ano, comerciais de TV, capas de revista sobre o projeto e promoções com distribuição de prêmios de longa duração.

Turnê 
Só Para Baixinhos: O Show foi a décima segunda turnê de Xuxa, a turnê era baseada nos 4 primeiros volumes da série "Só Para Baixinhos", a turnê percorreu em várias cidades do Brasil como Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Maceió, São Luís, Natal e Goiânia. A ideia da turnê do projeto XSPB veio desde 2000 quando o mesmo foi lançado. A primeira turnê chegou a ser idealizada para 2001, porém com o acidente nas gravações do Xuxa Park o projeto foi cancelado. Apesar de ser o retorno da apresentadora aos palcos, é uma turnê pouco conhecida pelo público. O cenário do show se assemelha muito ao do projeto XSPB 2 com algumas árvores e as nuvens. A turnê inciou-se no dia 16 de Agosto de 2003 e teve fim em dezembro do mesmo ano.

Lista de faixas

Créditos
Direção Artística: Aramis Barros
Coordenação Artística: Marlene Mattos e Xuxa Meneghel
Produzido por: Zé Henrique
Engenheiros de Gravação: Everson Dias, Val Martins, Marcelão e Sergio Knust
Assistentes de Gravação: Wellington (Garoto) e Paulinho Baldes
Masterização: Sergio Seabra
Gravado nos estúdios:  Yahoo
Coro: Zé Henrique, Val Martins, Sergio Knust e Alessandra Maia
Coro infantil: Paquitas, Vanessa Akeda, Livia Dabarian, Yan Maia e Verena Maia
Técnicos de Mixagem: Jorge "Gordo" Guimarães
Arranjos: Yahoo
Assistente de Gravação: Claudio Oliveira

Vendas e certificação

Álbuns de 2000
Álbuns de vídeo de 2000
Álbuns de Xuxa
Álbuns de vídeo de Xuxa
Álbuns de música infantil
Álbuns em língua portuguesa